Прокофий Данилович Рогоза ()  — украинский советский партийный деятель, 1-й секретарь Днепродзержинского горкома КПУ, секретарь Днепропетровского промышленного обкома КПУ. Член Ревизионной Комиссии КПУ в феврале 1960 — марте 1966 г. Депутат Верховного Совета УССР 5-го созыва.

Биография 
Родился в 1911 году в селе Лозоватка (ныне Пятихатского района Днепропетровской области) в крестьянской семье.

С июня 1941 года — в Красной армии, участник Великой Отечественной войны. Служил в авиационных частях. С мая 1943 г.  — адъютант авиационной эскадрильи, с марта 1944 года — заместитель начальника штаба по оперативно-разведывательной части 7-го гвардейского штурмового авиационного полка 4-й воздушной армии.

Член ВКП(б) с 1944 года.

После демобилизации находился на ответственной партийной работе.

До 1958 года — заместитель секретаря партийного комитета, секретарь партийного комитета КПУ Днепровского металлургического завода имени Дзержинского города Днепродзержинска Днепропетровской области.

В 1958 — январе 1963 г.  — 1-й секретарь Днепродзержинского городского комитета КПУ Днепропетровской области.

В январе 1963 — декабре 1964 г.  — секретарь Днепропетровского промышленного областного комитета КПУ — председатель промышленного областного комитета партийно-государственного контроля. Одновременно, в январе 1963 — декабре 1964 г.  — заместитель председателя исполнительного комитета Днепропетровского промышленного областного Совета депутатов трудящихся.

В декабре 1964 — мае 1968 г.  — заведующий промышленного отдела Днепропетровского областного комитета КПУ.

Звание 
 гвардии старший лейтенант
 гвардии капитан

Награды 
 орден Красной Звезды (29.04.1944)
 орден Отечественной войны 2-й ст. (22.05.1945)
 медаль «За оборону Кавказа» (1.05.1944)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9.05.1945)
 медали

Источники 
 
 Списки депутатів Верховної Ради УРСР п’ятого скликання станом на 01 липня 1959 р. та 01 травня 1962 р. / ЦДАВО України : фонд Р-1, опис 4-л, одиниця зберігання 155.
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Страницы с непроверенными переводами
Первые секретари Днепродзержинского горкома КП Украины
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Родившиеся в Пятихатском районе